Siège de Posen (1945)
Posen